Pullinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1871-1934), homme politique finlandais
Laila Pullinen (1933-2015), sculptrice finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois